Білоцерківський пологовий будинок — лікувально-профілактичний заклад державної форми власності III рівня надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим.

Історія 

Завдяки реконструкції пологового будинку, яка була проведена у 2006 році, було впроваджені нові перинатальні технології. У структурі пологових відділень було виділено п'ять індивідуальних і три сімейні пологові зали, враховуючи сімейну пологову залу для жінок, яким проводиться оперативне родорозрішення.

Протягом 2007–2008 років проводилося переоснащення сучасною діагностичною апаратурою клініко-дагностичної лабораторії і 03.09.2008 року була проведена її атестація.

21.08.2012 Прем'єр-міністр Микола Азаров взяв участь у церемонії відкриття реконструйованого консультативно-діагностичного корпусу Білоцерківської міської дитячої поліклініки.

Структура пологового будинку 

Потужність закладу становить: поліклініка на 250 відвідувань в зміну, денний стаціонар на 30 ліжок, стаціонар на 200 ліжок. До структури Білоцерківського полового будинку входять:
 два пологових відділення на 35 ліжок кожне;
 відділення патології вагітності на 60 ліжок;
 гінекологічне відділення на 70 ліжок;
 відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок;
 відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок;
 клініко-діагностична лабораторія;
 жіноча консультація на 250 відвідувань на зміну.

Галерея

Посилання 
 Медичні заклади міста.  Сайт міста Біла Церква
 Мережа закладів охорони здоров'я міста Біла Церква. Сайт міського центру медичної статистики «Медінстат»
 Флагмани сучасної медицини. Галактика-С. Український видавничий центр
 Прем'єр-міністр відкрив консультативно-діагностичний корпус Білоцерківської міської дитячої поліклініки.  Урядовий портал

Медичні центри в Україні
Медицина у Білій Церкві